Greenwich est le nom de plusieurs lieux dans le monde :
 
 Greenwich, un borough londonien.
 Greenwich, une ville du borough royal de Greenwich par où passe le méridien d'origine, mesurant le Greenwich Mean Time.
 Greenwich, une station du Docklands Light Railway qui y est située.
 
 Greenwich, une communauté de l'Île-du-Prince-Édouard.
 Greenwich, une paroisse d'une ville du Nouveau-Brunswick.
 
 Greenwich, une ville au sud-ouest de l'État du Connecticut ;
 Greenwich Public Schools
 Greenwich (Kansas) ;
 Greenwich (Massachusetts) ;
 Greenwich Village est un quartier de Manhattan (État de New York) ;
 Greenwich, ville située dans l’État de New York ;
 Greenwich, village situé dans l’État de New York ;
 Greenwich (Ohio) ;
 East Greenwich et West Greenwich, à Rhode Island ;
 Greenwich Township est le nom de plusieurs localités du New Jersey ;
 Greenwich, en Virginie.

Patronyme 
 Ellie Greenwich (1940-2009), chanteuse américaine.